Pitt est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 Andrew Pitt (1976-), pilote de vitesse moto australien ;
 Brad Pitt (1963-), acteur américain ; ;
 George Pitt (1663-1735), propriétaire foncier et homme politique britannique ;
 Ingrid Pitt (1937-2010), actrice britannique d'origine polonaise ;
 John Pitt (1756-1835),  de Chatham, général britannique ;
 Kenneth Pitt (1922-2019), imprésario britannique ;
 Michael Pitt (1981-), acteur américain ;
 Suzan Pitt (1943-2019), réalisatrice américaine de film d'animation ;
 Thomas Pitt (1653-1726), gouverneur anglais de Madras ;
 Turia Pitt (1987-), ingénieure des mines, athlète, conférencière motivatrice et autrice australienne ;
  ;
 William Pitt l'Ancien, (1708-1778), homme politique britannique ;
 William Pitt le Jeune, (1759-1806), homme politique britannique ;
 William Pitt Amherst (1773-1857), gouverneur général des Indes ;
 William Morton Pitt (1754-1836), homme politique britannique ;
 William Pitt Kellogg (1830-1918), homme politique américain ;
 William Bradley Pitt (1963-), dit Brad Pitt, acteur et producteur de cinéma américain.

Personnage de fiction 
 Dirk Pitt, personnage de fiction créé par Clive Cussler.

Toponyme

Rivière Pitt 

 rivière Pitt, un affluent du Fraser au Canada ;
 rivière Pitt, une rivière dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;

Île Pitt ou îles Pitt 
 île Pitt, île néo-zélandaise, seconde île des îles Chatham dans le Pacifique sud ;
 îles Pitt, un archipel de l'Antarctique ;
 île Pitt, une île côtière de la Colombie-Britannique sur la côte pacifique canadienne ;
 île Pitt, au , le nom des atolls de Butaritari et Makin dans les Kiribati ;

Fort Pitt 
 fort Pitt, un fort des États-Unis, sur le site occupé maintenant par la ville de Pittsburgh ;
 fort Pitt, un fort dans le Kent, en Grande-Bretagne ;
 fort Pitt, un avant-poste de la compagnie de la Baie d'Hudson, en Saskatchewan, au Canada ;

Autres 
 banc Pitt, un atoll submergé de l'archipel des Chagos ;
 comté de Pitt, un comté en Caroline du Nord ;
 Pitt Meadows, une ville de la Colombie-Britannique.

Voir aussi 
 Syndrome de Pitt-Rogers-Danks, un autre nom du syndrome de Wolf-Hirschhorn 
 Pitt, un surnom de l'université de Pittsburgh

Patronyme anglais